Henri Meyer peut désigner :

 Henri Meyer (1841-1915), homme politique français ;
 Henri Meyer (1841-1899), caricaturiste et illustrateur français.